Новоямское сельское поселение — муниципальное образование в северо-восточной части Севского района Брянской области. Административный центр — село Новоямское.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём слияия дореформенных Голышинского, Шведчиковского сельсоветов и части Юшинского сельсовета.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Севского района
Сельские поселения Брянской области